Matteo Barbini (Velence, 1991. január 25. –) olasz labdarúgó-középpályás.

Jegyzetek

Források 
Matteo Barbini adatlapja az aic.football.it oldalon 

1991-ben született személyek
Velenceiek
Olasz labdarúgók
A Milan labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek